Nieznajomi – amerykański film fabularny (horror) z 2008 roku
 Nieznajomi – powieść Deana Koontza
 Nieznajomi – powieść Ursuli Poznanskiej i Arno Strobla
 (Nie)znajomi – polski film komediodramat z 2019 roku

Zobacz też 
 Strangers
 Nieznajomy